

Населені пункти та їхні частини
 Лінув — село в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства
 Лінув — село в гміні Завихост Сандомирського повіту Свентокшиського воєводства
 Лінув — лісова осада в гміні Зволень Зволенського повіту Мазовецького воєводства

Примітки